Das Damendoppel der US Open 2004 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerinnen waren Virginia Ruano Pascual und Paola Suárez die ihren Titel erfolgreich verteidigten konnten. Im Finale schlugen sie Swetlana Kusnezowa und Jelena Lichowzewa in zwei Sätzen. Dies war für die beiden der dritte Triumph bei den US Open und der siebte gemeinsame Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
2004